NSP steht für:

 Nationaal-Socialistische Partij (1932–1941) in den Niederlanden
 National Space Policy der USA
 Nettosozialprodukt, siehe Nettonationaleinkommen
 Neue Stärke Partei, im November 2021 gegründete deutsche neonazistische Partei
 Neurotoxic Shellfish Poisoning, siehe Brevetoxine
 Next-to-lightest supersymmetric particle, siehe Leichtestes supersymmetrisches Teilchen #Gravitino und NSP
 Ninja Sex Party, US-amerikanisches Synthie-Pop-Duo
 Nürnberger Schwulenpost
 Team NSP-Ghost, deutsches Radsportteam
 Nichtstrukturprotein

nsp steht für:
 Nepali Sign Language (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache in Nepal

Abkürzung